RTM heeft meerdere betekenissen:

 Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, een historisch openbaarvervoerbedrijf
 Stichting voorheen RTM, een museum-tramwegmaatschappij in Zuid-Holland en Zeeland
 RTM (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Omroep RTM, de lokale omroep voor de gemeente Maasdriel
 Radiodiffusion-Télévision Marocaine, Marokkaanse televisie- en radiozender
 Resin transfer molding, een (kunststof) vormgeefproces
 Real Time Monitoring
 Release to manufacture of ready to market, een stadium in softwareontwikkeling
 Rotterdam Airport, IATA-luchthavencode RTM
 Remember the Milk, een internetapplicatie